Op het US Open 2022 tennistoernooi speelden de vrouwen het enkelspel van 29 augustus tot en met 10 september 2022 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set werd een supertiebreak (tot tien punten) gespeeld.

Toernooisamenvatting 
De Britse titelverdedigster Emma Raducanu was het elfde reekshoofd – zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Française Alizé Cornet die alleen al met haar optreden een record vestigde: 63 onafgebroken deelnames aan de hoofdtabel van de grandslamtoernooien in het vrouwenenkelspel. Tot aan Wimbledon 2022 was de Japanse Ai Sugiyama recordhoudster met een ononderbroken reeks van 62 grandslam­deelnamen (in de periode 1994–2009).

Het eerste reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Tunesische Ons Jabeur in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het US Open op haar naam te schrij­ven. Het was haar tiende WTA-titel, de zevende van dat jaar. Zij won US$ 2.600.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Deelneemsters uit de Lage Landen
 Elise Mertens (B), als 32e geplaatst, verloor in de eerste ronde van de Roemeense Irina-Camelia Begu
 Alison Van Uytvanck (B) verloor in de tweede ronde van Clara Burel
 Maryna Zanevska (B) verloor in de tweede ronde van Veronika Koedermetova
 Greet Minnen (B) verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Sloane Stephens
 Arantxa Rus (NL) verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Shelby Rogers

Geplaatste speelsters

Grandslamdebutantes 
Acht speelsters namen voor het eerst deel aan een grandslamtoernooi:
 Deze vijf veroverden zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel:
  Erika Andrejeva
  Elina Avanesjan
  Sára Bejlek
  Linda Fruhvirtová
  Darija Snihoer
 Deze drie kregen een wildcard:
  Elizabeth Mandlik
  Peyton Stearns
  Eleana Yu

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022